Adrien Tixier (1893-1946), homme politique français ;
 Alain Tixier (1948), cinéaste français  ;
 Bernard Tixier (1939), dit Jean-Pierre Gaillard, journaliste français ;
 Damien Tixier (1980), footballeur français ;
 David Tixier (1989-), pianiste, arrangeur et compositeur français de jazz ;
 Jacques Tixier (1925-) , archéologue français
 Jean Tixier de Ravisi, en latin Ravisius Textor, (v.1480-1524), savant, humaniste et universitaire français ;
 Jean-Christophe Tixier (1967-), écrivain français ;
 Jean-Louis Tixier-Vignancour (1907-1989), avocat et homme politique français ;
 Laure Tixier (1972), artiste française ;
 Léon Tixier (†1649), moine, général des chartreux ;
 Léon Tixier (1877-1976), médecin français ;
 Michel Tixier (1796-1864), homme politique français ;
 Raymond Noël Tixier (1912-1940), aviateur et joueur de hockey sur gazon français ;
 Scott Tixier (1986), violoniste français de jazz ;
 Tony Tixier (1986), pianiste français de jazz.